In analisi matematica
 il teorema degli incrementi finiti di Cauchy è una generalizzazione del teorema di Lagrange
 il teorema integrale di Cauchy stabilisce il valore dell'integrale di una funzione in un dominio del campo complesso
 la formula integrale di Cauchy permette di calcolare il valore di una funzione nel campo complesso in base a un suo integrale
Teorema di esistenza e unicità per un problema di Cauchy, nella soluzione del problema di Cauchy
 In algebra
 il teorema di Cauchy è uno dei risultati di base della teoria dei gruppi.
 In idraulica e scienza delle costruzioni
 il teorema di Cauchy indica il valore degli sforzi su un sistema materiale